Abatjour steht für:
 ein Fenster mit schräg gestelltem Rahmen
 ein Oberlicht
 einen Reflektor an Lampen, der das Licht nach unten wirft

Siehe auch: